Ellesmere steht für:

 Ellesmere (Shropshire), eine Stadt in Shropshire, England
 Ellesmere Port, eine Stadt in Cheshire, England
 Ellesmere Port and Neston, ein Verwaltungsbezirk in Cheshire, England
 Ellesmere Canal, ein Kanal in England
 Ellesmere Island, eine Insel in Kanada
 Ellesmere (Toronto Subway), eine U-Bahn-Station in Toronto
 Ellesmere (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland
 Lake Ellesmere (Te Waihora), ein See in Neuseeland
 Ellesmere-Manuskript, eine Abschrift der Canterbury Tales

Siehe auch:
 Francis Egerton, 1. Earl of Ellesmere (1800–1857), britischer Schriftsteller und Kunstliebhaber